Наталья Анатольевна Кутузова (18 марта 1975, Москва, СССР) — российская ватерполистка, бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
На Олимпиаде в Сиднее Наталья в составе сборной России выиграла бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Ватерполисты России
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Заслуженные мастера спорта России